Дегтяр Дмитро Геннадійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дегтяр Микола Сергійович (1990—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дегтяр Михайло Васильович (1906—?) — радянський дипломат.
 Дегтяр Олексій Олегович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дегтяр Ріта Григорівна (1918—2001) — біохімік, доктор біологічних наук, лауреатка Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.
 Дегтяр Ростислав Владиславович (* 1998) — український футболіст, воротар МФА (Мукачево).

Див. також 
 Дехтяр
 Дігтяр
 Дьогтяр
 Дегтярі

Примітки